Sándor Rajnai ist der Name folgender Personen:

* Sándor Rajnai (Schauspieler) (1911–1979), ungarischer Schauspieler
 Sándor Rajnai (Diplomat) (1922–1994), ungarischer Generalmajor, Botschafter in Rumänien und der Sowjetunion